Сезьковский сельский совет () — входит в состав
Ичнянского района 
Черниговской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сезьки
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сезьки 
 с. Гейцы 
 с. Дзюбовка 
 пос. Коломийцево 
 с. Тишковка

Примечания